North-South Expressway steht für folgende Schnellstraßen:

 North-South Expressway (Malaysia)
 North-South Expressway (Singapur)